Matogrossensi – abitanti di Mato Grosso (Paraíba)
Matogrossensi – abitanti di Mato Grosso